Dolzig ist mehrdeutig. Es bezeichnet
 eine Ortsbezeichnung:
 Dłużek (ehemals Dolzig im Landkreis Sorau, Brandenburg), ein Dorf in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Lubsko#Gliederung mit Schloss Dolzig
 Dolsk (ehemals Dolzig im Landkreis Schrimm, Provinz Posen/Warthegau), eine Stadt der Woiwodschaft Großpolen

 einen Familiennamen:
 Johann von Dolzig (1485–1551), deutscher kursächsischer Politiker der Reformationszeit